Niemcy:
 Hamburg-Harburg – okręg administracyjny w Hamburgu
 Hamburg-Harburg – dzielnica Hamburga
 Hamburg-Harburg – stacja kolejowa w Hamburgu

Zobacz też:
 Harburg